Název Netolice má více sídel:
 Netolice, město v okrese Prachatice

 Netolice (Lochovice), část obce Lochovice v okrese Beroun
 Netolice (Markvartice), část obce Markvartice v okrese Jičín

Externí odkazy